Морские черепахи  — надсемейство черепах (Testudines), которые обитают во всех океанах мира, кроме полярных вод. Большинство видов находится под угрозой исчезновения. Черепахи быстро и ловко плавают, а также ныряют на значительную глубину.

К Cheloniidea относят семь современных видов: австралийская зелёная черепаха, зелёная черепаха, бисса (каретта), атлантическая ридлея, кожистая черепаха, логгерхед и оливковая черепаха. Все виды, кроме кожистой черепахи, включают в семейство Cheloniidae (морских черепах). Кожистая черепаха является единственным современным видом семейства Dermochelyidae.

Морские черепахи бывают очень крупных размеров. Они имеют обтекаемый сердцевидный или овальный панцирь, который покрыт роговыми щитками. Кожистая черепаха является единственным видом морской черепахи, которая вместо твёрдой оболочки имеет костные пластинки. Кожистые черепахи являются самыми крупными. Их размеры могут достигать от 1,8 до 2,1 м в длину и от 0,91 до 1,5 м в ширину, а вес — 590 кг. Шея у морских черепах короткая и толстая, а голова не убирается под панцирь. Передние ласты значительно больше задних. Пальцы сращены, и только от одного — трёх пальцев имеют короткие когти. Черепахи обитают в морских пространствах и выходят на сушу лишь для откладки яиц. Черепахи откладывают от нескольких десятков до 200 и более шаровидных яиц.

Семейства и виды черепах

Классификация

Семейство Cheloniidae

Плоская морская черепаха

Зелёная черепаха 

Зелёная черепаха, или супова́я черепа́ха () — вид морских черепах, единственный представитель рода зелёные черепахи (), в который ранее включалась также австралийская зелёная черепаха, в настоящее время выделенная в род Natator.

Ареал зелёной морской черепахи включает тропические и субтропические районы мирового океана, особенно распространены суповые черепахи в водах Атлантического и Тихого океанов.

Зелёная черепаха — крупная, длина панциря от 80 до 150 см, масса — от 70 до 200 кг, очень редко достигает длины 200 см и массы 400—500 кг.

Несмотря на название, окраска зелёной черепахи сверху не только оливково-зелёная, но и часто тёмно-коричневая, с желтоватыми и белыми пятнами и полосами.

Первые годы жизни зелёная черепаха проводит в глубине океана, питаясь в это время медузами и другими морскими животными. Со временем она меняет место обитания, перемещаясь ближе к берегу и постепенно переходя на растительную пищу.

Вкусное мясо и яйца зелёной черепахи традиционно использовались в пищу, что привело к значительному сокращению численности этого вида. В настоящее время в большинстве стран охота на черепах находится под запретом.

Бисса 
Бисса, или настоящая каретта () — вид морских черепах, единственный представитель рода Eretmochelys. Питается в основном бентосными беспозвоночными.

Бисса внешне напоминает зелёную черепаху, однако мельче её, длина тела 60—90 см, а масса 45—55 кг. С зелёной черепахой биссу иногда даже объединяют в одно подсемейство.

Панцирь покрыт довольно толстыми роговыми щитками, у молодых особей черепицеобразно налегающими друг на друга, но с возрастом это налегание постепенно сходит на нет. Имеет сердцевидную форму, задняя часть его сильно сужена и приострена. Отличается мощным роговым клювом. Окраска карапакса коричневая с жёлто-пятнистым рисунком. На передних ластах обычно по два когтя.

Ареал простирается от умеренных широт северного полушария (район Новой Шотландии, Великобритании, Чёрного и Японского морей) до умеренных широт южного (юг Африки, Тасмания, Новая Зеландия). Однако гнездится каретта лишь в тропических широтах. Биссы всю жизнь проводят в море, выходя на берег только для размножения.

В период размножения самки совершают далёкие морские миграции, чтобы добраться до постоянных гнездовых пляжей. Самые известные места размножения находятся в Шри-Ланке и Карибском море на берегах залива Чирики на Панамском перешейке, на побережье Средиземного моря Турции к западу от Анталии.

Размер кладки отличается в различных популяциях и обычно соответствует размеру самок. За сезон одна самка делает 2—4 кладки, содержащих от 73 до 182 круглых яиц диаметром до 40 мм. Период инкубации — около 60 суток. Самки приплывают на места гнездования обычно с интервалом в три года.

Мясо каретт употребляется в пищу, хотя это и связанно с риском — оно может становиться ядовитым, если черепаха питалась ядовитыми животными. Яйца биссы — деликатес во многих странах. Также черепахи истребляются и из-за панцирей — они используются для получения «черепаховой кости». Из молодых особей изготавливают сувениры. По этим причинам, несмотря на довольно широкий ареал, вид находится под угрозой.

Охраняются законом, но часто неэффективно. Охрану этого вида затрудняет разрозненность мест гнездования, отсутствие данных по перемещению популяций и высокая чувствительность черепах к нарушению мест гнездования.

Атлантическая ридлея 

Атлантическая ридлея () — вид, являющийся самым маленьким из семейства морских черепах. Вид занесён в красную книгу и находится под угрозой вымирания.

Взрослая черепаха достигает средней длины в 77 см, и массы в 45 кг. Голова треугольной формы. Карапакс серо-зелёной окраски. Самки этого вида в среднем большем чем самцы.

В основном обитают в Мексиканском заливе и юго-западной части Флориды, но так же были замечены на Бермудах и на Мальте, в Великобритании, в Бельгии, вблизи Камеруна и Марокко. Обитает на мелководье до глубины 409 м, обычно не более 50 м. Встречается вплоть до 77 км от берега. Взрослая особь может нырять в воду на глубину до 400 метров и на длительность до 4-х часов.

Репродуктивный возраст для самок 10-16 лет, для самцов, предположительно, 13-19 лет. Продолжительность акта спаривания 130-140 минут. Почти 100% найденных кладок яиц приходятся на Мексику, но были найдены незначительное количество яиц и в других регионах обитания. Сезон размножения приходится на период с середины апреля до середины июля, пик приходится на май-июнь.

Логгерхед 
Логгерхед, или головастая черепаха () — вид морских черепах, единственный представитель рода логгерхеды, или головастые морские черепахи ().

На передних ластах по два когтя. Карапакс сердцевидный, длиной примерно от 0,9 до 1,1 м, коричневого, красновато-коричневого или оливкового цвета, пластрон — более светлый. Масса 90—158 кг. На спине пять пар рёберных щитков. На передних ластах по паре тупых коготков. Массивная голова, покрытая крупными щитками. Питается преимущественно моллюсками и ракообразными, а также рыбами, медузами, губками. Самки откладывают яйца ночью, 4—5 раз за сезон, летом и осенью. В кладке от 100 до 126 яиц с кожистой оболочкой диаметром около 4 см. Черепашки вылупляются через 1—2 месяца, несколько часов проводят в гнезде, а затем дружно вылезают из песка и бегут к морю. Питаются бентосными беспозвоночными (губками, моллюсками, ракообразными), рыбой, водорослями.

Логгерхед распространён в водах Индийского, Тихого и Атлантического океанов (включая Средиземное море). Гнездовья находятся в умеренных и субтропических районах. Крупнейшая группа черепах, численностью не менее 30 000 самок, гнездится на острове Масира в Омане. На побережье Флориды численность гнездящихся логгерхедов оценивается в 6—15 тысяч особей. Крупные гнездовья известны в Австралии. В водах России были зарегистрированы находки логгерхеда в Баренцевом море (около Мурманска), на Дальнем Востоке (в заливе Петра Великого) и в Керченском проливе Чёрного моря.

Мясо логгерхедов считалось не очень вкусным и в пищу человеком употреблялось редко. Яйца, напротив, считались лакомством, добывались и употреблялись в большом количестве. Неограниченное собирание яиц привело к сокращению численности логгерхедов. На Кубе яйца логгерхедов, добытые из беременной самки, коптили в яйцеводах и продавали как сосиски. В Колумбии из них готовили сладкое блюдо. Повсеместно яйца логгерхедов использовали в кондитерских изделиях. В настоящее время сбор яиц логгерхедов запрещён в большинстве стран.

Логгерхед занесён в Красную книгу МСОП как уязвимый вид, в список Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны. Охраняется национальными законами США, Кипра, Италии, Греции.

Оливковая черепаха 
Оли́вковая черепа́ха, или оливковая ридлея () — вид некрупных морских черепах (Cheloniidae).

Оливковая черепаха является сохранившимся видом морских черепах с длиной панциря у взрослых особей 60—70 см. Масса до 45 кг. Панцирь по форме напоминает сердце и характеризуется наличием четырёх пар пористых щитков по нижней его границе, двум парам спереди и до девяти боковых щитков с каждой стороны. Оливковая черепаха уникальна тем, что у них может быть изменяемое или несимметричное число щитков в количестве от пяти до девяти пластин на каждой стороне, а чаще всего наблюдается от шести до восьми на каждой стороне. На каждой стороне панциря 12—14 сегментов. Панцирь уплощён к верху, а спереди немного изогнут вверх, образуя подобие мостика. Передняя часть черепахи средних размеров с широкой головой, имеющей треугольную форму, если смотреть на неё прямо. Голова вогнутая с боков.

В начале дня черепахи питаются, в остальное время дня отдыхают на поверхности океана. Для предотвращения переохлаждения морской водой животные собираются в большие группы. Оливковые черепахи, как правило, уплывают от берега при появлении хищника. На суше их врагами являются опоссумы, дикие свиньи и змеи, разоряющие кладки.

Оливковые черепахи — хищные животные, охотящиеся в мелководных районах с илистым или песчаным дном на различных беспозвоночных: медуз, улиток, креветок и крабов, хотя в отсутствие другой пищи могут переходить на питание водорослями. По-видимому, именно такая ширина пищевого спектра приводит к тому, что черепахи порой пытаются заглотить несъедобные предметы, в частности, выброшенный людьми мусор (пластиковые пакеты и пенопласт). В неволе описаны случаи каннибализма. Ежегодно (обычно весной или в начале лета) половозрелые оливковые черепахи возвращаются на те пляжи, где увидели свет, и приступают к размножению, в ходе которого каждая самка производит несколько кладок.

Распространена в тропических тёплых водах Тихого и Индийского океана — от Саудовской Аравии, Индии, Японии и Микронезии на севере до Южной Африки, Австралии и Новой Зеландии на юге и в водах северной Бразилии, Суринама, Гайаны, Французской Гвианы и Венесуэлы. Кроме того, были случаи обнаружения оливковой черепахи в Карибском море вплоть до Пуэрто-Рико.

Популяции оливковых черепах оказываются крайне уязвимы ввиду медленного роста особей и значительного антропогенного воздействия как в форме непосредственного вылова взрослых особей и сбора яиц, там и косвенно — через разрушение мест, пригодных для откладки яиц. Во многих странах коммерческая добыча этого вида ограничена или запрещена, а большинство пригодных для размножения пляжей охраняются.

Семейство Dermochelyidae 
Ко́жистая черепа́ха () — единственный современный вид из семейства кожистых черепах (Dermochelyidae). Это самые крупные современные черепахи: длина тела достигает 2,5 метров, вес — 600 кг, размах передних ласт — 5 м. У крупнейшей измеренной кожистой черепахи полная длина тела составляла 2,6 м, размах передних ласт — 2,5 м, а масса — 916 кг.

Со времён триаса эволюция этих животных шла по отдельному пути, поэтому они значительно отличаются от других черепах. Панцирь их не связан со скелетом и состоит из маленьких костных пластинок, соединённых между собой, наиболее крупные из которых формируют продольные гребни. Роговых щитков нет, панцирь покрыт плотной кожей, возможно, образованной сросшимися роговыми щитками. Средняя плотность тела примерно совпадает с плотностью морской воды.

Кожистые черепахи откладывают яйца один раз в год или один раз в 2 и более лет. В сезон размножения может быть от 4 до 7 кладок по 100 яиц в каждой. Перерыв между кладками около 10 дней. На берег выходят только ночью. Они роют целые колодцы, глубина которых достигает 100—120 см. Опустив в этот колодец заднюю часть тела, самка откладывает две группы яиц — обычные и мелкие (стерильные). Засыпав гнездо, самка плотно утрамбовывает песок ластами. Мелкие яйца при этом лопаются, увеличивая гнездовое пространство. Черепашата, выбравшись из гнезда, ползут по песку, вращая ластами, как при плавании.

Семейство Protostegidae 

Вымершее семейство, к которому принадлежит крупнейшая черепаха — Архелон.

Примечания

Литература 
 
 
  — С. 25—27.  PDF, 9,3Mb